I Am... – trzeci studyjny album rapera Nasa wydany w 1999 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Nasa
Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Albumy Columbia Records
Albumy wyprodukowane przez Dame’a Grease’a
Albumy wyprodukowane przez DJ-a Premiera
Albumy wyprodukowane przez Timbalanda